Э́ван (Evan):

 Эван () — город в округе Браун, штат Миннесота, США.
 Эван Борн (род. 1983) — профессиональный американский рестлер.
 Эван Всемогущий — американская комедия 2007 года, снятая режиссёром Томом Шедьяком.
 Эван Стоун (род. 1964) — американский порноактёр и режиссёр.
 Эван (Awan) — этническая группа в Пакистане.